Данная статья представляет собой список футболистов, оформивших «хет-трик», то есть забивших три гола в одном матче, в матчах шотландской Премьер-лиги с момента её основания в августе 1998 года до её преобразования в Премьершип в 2013 году.

Шведский нападающий Хенрик Ларссон является рекордсменом чемпионата Шотландии по этому показателю — на его счету 12 матчей, в которых он трижды и более раз поражал ворота соперников во время выступлений за глазговский «Селтик». На пять «хет-триков» меньше у нападающего «Килмарнока» и «Рейнджерс» Криса Бойда. На третьем месте валлиец Джон Хартсон, который отметился «треблами» в четырёх поединках, ещё в одном матче он сумел забить четыре гола.

Первый «хет-трик» в истории шотландской Премьер-лиги оформил игрок «Селтика» Крейг Берли, отпраздновавший данный успех 1 августа 1998 года в матче с «Данфермлин Атлетик».

В трёх матчах высшего дивизиона Шотландии были зафиксированы по два «хет-трика» — 16 октября 1999 года «треблы» Хенрика Ларссона и Марка Видуки помогли «Селтику» разгромить «Абердин» со счётом 7:0. Четыре дня спустя в поединке «Абердина» и «Мотеруэлла» по три гола забили нападающий , Робби Уинтерс, и форвард , Джон Спенсер. 6 ноября 2010 года игроки «Селтика» Гэри Хупер и Энтони Стоукс по три раза поразили ворота клуба «Абердин».

За всю историю шотландской Премьер-лиги было забито 119 «хет-триков».

Список хет-триков

Суммарная статистика 
В таблице приведено количество «хет-триков» для игроков, сделавших два и более «хет-трика».

См. также 
 Список хет-триков шотландского Премьершипа

Примечания 

Чемпионат Шотландии по футболу
Списки хет-триков в футболе